Az 1976–1977-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 14. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1976. augusztus 14-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1977. május 21-én rendezték. A címvédő a Borussia Mönchengladbach volt és a bajnokok is ők lettek.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1976–1977-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1